Taylor Townsend – personaggio di The O.C.
 Taylor Townsend – tennista statunitense